CDN steht als Abkürzung für:

 Canadian Airlines International, ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Content Delivery Network (gelegentlich: Content Distribution Network), ein redundanzbehaftetes Caching-Verfahren aus der Informatik
 Cooperation and Development Network Eastern Europe, Netzwerk grüner Jugendorganisationen in Osteuropa
 Coupling-/Decoupling Network, ein Gerät, mit dem Störgrößen in elektrische Netze ein- bzw. ausgekoppelt werden können
 Centre dramatique national (CDN), gilt in Frankreich als Gütezeichen für bestimmte Theater.
 Kfz-Kennzeichen für Kanada

CDN